Битва при Фессалониках — название нескольких битв, произошедших около греческого города Фессалоники (Салоники).
 Осада Фессалоники (254) — осада города готами.
 Битва при Фессалониках (380) — победа готов над римлянами.
 Осада Фессалоники (586 или 597) — осада города аварами и славянами в ходе аваро-византийских войн.
 Осада Фессалоники (604) — осада города арабами.
 Осада Фессалоники (615) — осада города славянами.
 Осада Фессалоники (617) — осада города аварами и славянами.
 Осада Фессалоники (676-678) — осада города славянами.
 Битва при Фессалониках (995) — победа болгар над византийцами.
 Битва при Фессалониках (1004) — победа болгар над византийцами.
 Битва при Фессалониках (1014) — победа византийцев над болгарами.
 Битва при Фессалониках (1040) — победа болгар над византийцами.
 Битва при Фессалониках (1040, вторая) — победа византийцев над болгарами.
 Осада Фессалоники (1385) — осада города норманнами.
 Осада Салоник (1383—1387) — осада города османами.
 Осада Салоник (1422—1430) — захват города османами.